Bosznia-Hercegovina
Ružići falu Grude községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Ružići falu Matulji községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Ružići falu Poreč községben, Isztria megyében
Ružići falu Sveta Nedelja községben, Isztria megyében